Hypomecis är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Jacob Hübner 1821. Hypomecis ingår i familjen mätare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mätare
Hypomecis